SZO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shanzhou (Cina)